Zdziechowscy herbu Łodzia – polski ród szlachecki
 Zdziechowscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki